Hanovre (en allemand Hannover, en anglais Hanover) est le nom de la capitale du Land de la Basse-Saxe. 
 Maison de Hanovre, une dynastie allemande
 Un cuirassé allemand, le SMS Hannover
 Une division administrative allemande particulière : région de Hanovre
 La Hannover Messe, un salon annuel. Voir aussi CeBIT.
 Plusieurs lieux sont aussi connus sous ce nom :

Allemagne
 Hanovre

Canada
 Hanover (Manitoba)
 Hanover (Ontario)

Angleterre
 Hanover (Brighton)

Jamaïque
 Paroisse de Hanover

Afrique du Sud
 Hanover (Afrique du Sud)

États-Unis
 Hanover, un village du comté de Jo Daviess, en Illinois.
 Hanover (Indiana)
 Hanover (Kansas)
 Hanover (Maine)
 Hanover (Maryland)
 Hanover, une localité du comté de Plymouth dans le Massachusetts
 Hanover (Michigan)
 Hanover, une localité du comté de Wright dans le Minnesota
 Hanover (New Hampshire)
 Hannover, une localité du comté de Chautauqua dans l'État de New York
 Hanover (Ohio)
 Hanover (Pennsylvanie)
 Hanover (Virginie)
 
 Hanover Township (Michigan)
 Hanover Township (New Jersey)
 Hanover Township (Pennsylvanie)

Voir aussi 
 Pavillon de Hanovre, un pavillon de jardin à Sceaux, Hauts-de-Seine, France.